Чемпионат мира по стрельбе из лука 2003 — 42-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Нью-Йорке, (США) в июле 2003 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Июль 2003 года
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по стрельбе из лука в США